Ghat steht für:

 Ghat (Indien), eine heilige Badestelle für Hindus
geographisch:
 Munizip Ghat Verwaltungsregion in Libyen
 Ghat (Libyen), Stadt in Libyen

Siehe auch:
 Gat, Gath
 Westghats, Ostghats